Dassault Mirage 4000 (русск. Дассо Мираж 4000) – прототип истребителя 4-го поколения, разрабатывался французской авиастроительной корпорацией Дассо в 70-80 годах на основе многофункционального ударного самолёта «Мираж 2000». Оба самолёта имеют много общего. У них похожие двигатели, схожие формы крыла и системы управления полетом. Разработка полностью финансировалась производителем, серийное производство начато не было.

История 
В 1976 году французские ВВС заказали фирме «Дассо Авиасьон» разработку истребителя 4-го поколения «Мираж 2000», сравнимого по возможностям с F-15 американской компании «Макдоннел-Дуглас». Параллельно на основе базовой модели стартовала разработка самолёта под названием «Супер Мираж 4000», концепция которого заключалась в максимальном использовании композиционных материалов с целью снизить массу самолёта. Прототип был построен по аэродинамической схеме «Утка». Возможно, впервые в мире на готовившемся к серийному производству истребителе была сделана попытка установить элероны из углепластика, что позволило увеличить объем топливных баков. Это и другие улучшения привели к тому, что «Мираж 4000» мог взять на борт в 4 раза больше горючего, чем базовая 2000-я модель.

Первый полёт состоялся 9 марта 1979 года, через год после первого полёта «Миража 2000». Лётчик-испытатель Жан-Мари Саге достиг на новом самолёте скорости, соответствующей M=1,6 (то есть, превышающей скорость звука в 1,6 раз). 11 апреля во время шестого полёта была превышена двукратная скорость звука. В этом полёте на самолёт были установлены двигатели М-53, использовавшиеся в «Мираже 2000».

Саудовская Аравия и Ирак заинтересовались проектом, самолёт был переименован в «Мираж 4000» и покрашен в пустынный камуфляж, но стороны не пришли к согласию, и разработку по программе «Мираж 2000» продолжила финансировать только Франция. Вскоре заказчик отказался выделить средства на постройку пяти предсерийных самолётов, необходимых для продолжения испытаний. Программа была окончательно закрыта в конце 80-х по причине отсутствия покупателей.

В 1986 году один из самолётов «Мираж 4000» был превращён в летающую лабораторию для исследований по программе разработки нового истребителя «Рафаль». В 1987 году на нём была произведена замена двигателей на Snecma М53-Р2. Совершивший 290 полетов «Мираж 4000» выставляется в Музея авиации и космонавтики в Ле-Бурже с 1992 года. Самолёт окрашен в цвета «Дассо», на его борту выполнена надпись Super Mirage 4000.

Тактико-технические характеристики

Галерея 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Истребители Франции
Самолёты Dassault Aviation
Реактивные истребители
Предсерийные самолёты и прототипы